Bergerac kan syfta på:

 Bergerac (arrondissement) – ett arrondissement i Frankrike
 Bergerac, Dordogne – en kommun i departementet Dordogne
 Bergerac (TV-serie) – en engelsk TV-serie med John Nettles i huvudrollen

Personer
 Cyrano de Bergerac (1619–1655), en fransk dramatiker
 Jacques Bergerac (1927–2014), fransk skådespelare